Мстислав Михайлович Бартошевский — архитектор Российской империи, титулярный советник. Главный архитектор Бреста (1870-1872).

Биография 
Окончил Константиновский межевой институт. С 10 июня 1868 года работал в Гродненском губернском строительном управлении . По крайней мере, с 1870 года он занимал должность городского архитектора Бреста. На этой должности он много внимания уделял архитектурным памятникам.

Проекты 

 Обмерные чертежи костёла Святой Троицы в местечке Волчин Брестского уезда (1870-71 гг.)  .
 Исполнитель работ по строительству Никольской церкви в деревне Озяты Кобринского уезда (1870 г.)  .
 Смета на восстановление сгоревшей Свято-Покровской церкви в местечке Хомск Кобринского уезда (1872 г.) не сохранилась  .
 Смета на перестройку костёла Святой Троицы в православный храм в местечке Россь Волковысского уезда (22 марта 1870 г.)  .
 Надзор за перестройкой церкви Святой Параскевы Пятницы в местечке Дивин Кобринского уезда (1869 г.)  .
 Проект ограды Спасо-Вознесенской церкви в деревне Вельямовичи Брестского уезда (1868 г.)  .
 Проект деревянной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Чемери Брестского уезда (1869 г.) не сохранился  .
 Проект и смета на реконструкцию Свято-Покровской церкви в деревне Буховичи Кобринского уезда (1877 г.)  .
 Проект иконостаса церкви Рождества Богородицы в деревне Вавуличи Кобринского уезда (13 декабря 1870 г.)  .
 Проект кивота, иконостаса и смета на строительство церкви Воздвижения Креста Господня в деревне Вороцевичи Пинского уезда (1864 г.)  .
 Проект реконструкции деревянной церкви в деревне   Брестского уезда (1 июня 1871 г.) не сохранился.
 Проект восстановления сгоревшей Свято-Покровской церкви в местечке Хомске Кобринского уезда (1871 г.) - не сохранился  .
 Проект перестройки костёла Благовещения Пресвятой Девы Марии в православный храм в местечке Городец Кобринского уезда (1869; совместно с Кодрунцовым и Чекмасовым).
 Не сохранился проект реконструкции Успенской церкви и возведения колокольни в деревне Церковники Брестского уезда (21 апреля 1871 г.).
 Проект перестройки униатской церкви Святой Троицы в православную в местечке Бездзеж Кобринского уезда (1865 г.)  .
 Проект реконструкции фасада Свято-Успенской церкви в деревне Гвозница Брестского уезда (14 октября 1871 г.).
 Проект реконструкции церкви Рождества Христова в деревне Гудевичи Гродненского уезда (1876 г.).
 Проект церкви Рождества Богородицы в деревне Гершонах Брестского уезда (при участии городского архитектора К. Гроссман и гродненский губернский архитектор Михайловский  ).
 Не сохранился проект церковь Святой Параскевы Пятницы и иконостаса в селе Орехово Брестского уезда (28 сентября 1871 г.)  .
 Проект Спасо-Преображенской церкви в местечке Мотоль Кобринского уезда (15 сентября 1867 г.).
 Проект Спасо-Преображенской церкви в деревне Тростяницы Брестского уезда (23 августа 1871 г.)   .

Сноски 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Белоруссии
Титулярные советники
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоналии без указанной даты рождения